Канкава — грузинская фамилия.

 Канкава, Владимир Александрович — Герой Советского Союза.
 Канкава, Джаба Георгиевич — футболист.